

Geografia
 Demir Hisar – comune urbano della Repubblica di Macedonia
 Demir Kapija – comune urbano della Repubblica di Macedonia

Persone
 Aykut Demir (1988) – calciatore turco, di ruolo difensore
 Berk Demir (1995) – cestista turco
 Erdin Demir (1990) – calciatore svedese, di ruolo difensore
 Hakan Demir (1968) – allenatore di pallacanestro turco
 Mahmut Demir (1970) – ex lottatore turco, specializzato nella lotta libera
 Muhammet Demir (1992) – calciatore turco, di ruolo attaccante  
 Mutlu Demir (1987) – cestista turco
 Neslihan Demir (1983) – pallavolista turca
 Zuhal Demir (1980) – avvocato e politica belga d'origine curda